Ritakoski kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ritakoski (fors, lat 68,87, long 26,88), Lappland, 
 Ritakoski (fors, lat 68,50, long 26,92), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar